Навди (, искаж. форма Навдеҳ — новая деревня) — топоним:

 Навди — село в Таджикистане.
 Навди — сельская община в Таджикистане.